Eyota může být: 
 Eyota – ženské křestní jméno indiánského původu. Pochází z kmene Lakotů a znamená největší.
 Eyota (Minnesota) – město v americkém státě Minnesota
 Eyota Township, Minnesota